

Toponymie
Loukov est un toponyme qui peut désigner :

Loukov, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Loukov, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Patronymie 
Loukov (masculin ; ) ou Loukova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités  :
 Leonid Loukov (1909-1963), réalisateur et scénariste soviétique
 Vladimir Loukov (1948-2014), philologue russe

Voir aussi 
 
 

Patronyme russe
Homonymie de localités en  Tchéquie
